(de) Salaberry est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Salaberri et qui signifie « nouveau manoir », de la juxtaposition de sala (grange, manoir, salle) et berri (nouveau).

Patronyme 
 Famille d'Irumberry de Salaberry
 Michel de Salaberry, né à Ciboure le  (France), pionnier du Québec.
 Charles-Victoire-François d'Irumberry de Salaberry, victime de la Révolution française, il est accusé par son ancien obligé Antoine Fouquier-Tinville, il se vit condamné à mort le  avril 1794.
 Charles-Marie d'Irumberry de Salaberry (1766-1847), chef de guerre et écrivain français.
 Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry (1778-1829), officier et un héros francophone, vétéran de l'armée britannique ayant servi aux Antilles, aux Pays-Bas, en Sicile, en Irlande et au Canada.
 Charles-René-Léonidas d'Irumberry de Salaberry, militaire canadien.
 Charles d'Irumberry de Salaberry, en 1691 il est pourvu de l'une des quatre charges de maître des comptes créées par édit du mois de décembre 1690, et nommé président de cette chambre.
 Ignace-Michel-Louis-Antoine d'Irumberry de Salaberry (1752-1828), homme politique canadien
 Vincent de Salaberry de Benneville (1663-1750), officier de marine française.
 Antoine d'Irumberry de Salaberry, né le 14 mars 1880 à Fossé (Loir-et-Cher) et mort pour la France le 12 décembre 1915 entre Souchez et Givenchy-en-Gohelle, est un peintre aquarelliste, spécialisé sur les thèmes de la vénerie et des chevaux, et l'auteur de nombreuses caricatures traitant de ces mêmes sujets.

Toponyme 
 De Salaberry est une division sénatoriale du Canada.
 De Salaberry est une division sénatoriale du Québec ayant existé de 1867 à 1968.
 De Salaberry est une municipalité du Manitoba.

Notes et références

Voir aussi 
  

Toponymie basque
Patronyme basque